Os municípios do Ceará são as subdivisões oficiais do estado brasileiro do Ceará, localizado na região Nordeste do país e que tem por limites o Oceano Atlântico a norte e nordeste, Rio Grande do Norte e Paraíba a leste, Pernambuco a sul e Piauí a oeste. Sua área total é de 146.348,30 km², ou 9,37% da área do Nordeste e 1,7% da superfície do Brasil.

A capital e maior cidade é Fortaleza, sede da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Outras cidades importantes fora da RMF são: Juazeiro do Norte e Crato na Região Metropolitana do Cariri, Sobral e Santa Quitéria na região noroeste, Itapipoca na região norte, Iguatu na região centro-sul e Crateús e Quixadá no sertão. Ao todo, o estado do Ceará possui 184 municípios.

Municípios

Ver também
Municípios do Ceará por área
Municípios do Ceará por área urbana
Municípios do Ceará por população
Municípios do Ceará por IDH-M
Municípios do Ceará por IFDM
Municípios do Ceará por Produto Interno Bruto (PIB)